Абдуллина — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носители 
 Абдуллина, Айша (1916—2019) — казахстанская актриса, певица.
 Абдуллина, Алсу Ренатовна (род. 2001) — российская футболистка.
 Абдуллина, Карина Абрековна (род. 1976) — казахстанская певица и актриса.
 Абдуллина, Лариса Хашимовна (урождённая Ситдикова, род. 1975) — российская поэтесса, переводчик, журналист.
 Абдуллина, Лира Султановна (1936—1987) — российская поэтесса и журналистка.
 Абдуллина, Мануар Асеткызы (род. 1922) — советская, казахская актриса. 
 Абдуллина, Олеся Валиевна (род. 1989) — российская шашистка.